Le tournoi de tennis de South Orange est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1970 se dispute à South Orange du 24 au .

Kerry Melville remporte le simple dames. En finale, elle bat Patti Hogan.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Virginia Wade.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de South Orange

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1970
New Jersey
Tennis aux États-Unis en 1970
Sport en août 1970